Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego
Rodovia Cônego Domenico Rangoni
Rodovia Padre Manuel da Nóbrega

Desambiguação
0